2 miejscowości w Polsce:
 Winiec – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bisztynek
 Winiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłomłyn
miejscowość na Białorusi:
 Winiec – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Linowo
1 jezioro w Polsce:
 Winiec – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Miłomłyn, leżące na terenie Pojezierza Mazurskiego

Przypisy